«Чесс мансли» () — 1) американский; 2) английский ежемесячные шахматные журналы.

1) американский ежемесячный шахматный журнал; издавался в Нью-Йорке в 1857—1861 Д. Фиске. С «Чесс мансли» в качестве соредактора сотрудничал П. Морфи (с 1859), который прокомментировал для него ряд партий. Особой популярностью пользовался отдел композиции, в котором начал свою деятельность С. Лойд. Несмотря на непродолжительный срок издания, журнал сыграл важную роль в популяризации шахмат в США.

2) английский ежемесячный шахматный журнал; издавался в Лондоне с сентября 1879 по август 1896. Наибольшей популярностью пользовался, когда его совместно редактировали И. Цукерторт и Л. Хоффер. После смерти Цукерторта в 1888 г. Хоффер продолжал издание, но не смог обеспечить его прежний высокий уровень.

Литература 
 

Шахматная литература